William Turnbull – scultore e pittore scozzese
 William Turnbull – vescovo scozzese
 William Robert Jolyon Turnbull – presentatore inglese

Pagine correlate 
 Turnbull